Scandalo in famiglia (Lover Come Back), film diretto da William A. Seiter (1946)
Scandalo in famiglia, film diretto da Marcello Andrei (1976)
Scandalo in famiglia, romanzo giallo scritto da Anne Perry